В рамках XXI летних Олимпийских игр соревнования по гандболу проходили среди 6 женских команд в период с 20 по 28 июля и среди 12 мужских команд с 18 по 30 июля 1976 года. Женские соревнования по гандболу впервые были включены в программу Олимпийских игр. 

Мужской турнир выиграла сборная СССР под руководством Анатолия Евтушенко, переиграв в финале команду Румынии (19-15). У женщин турнир проходил по круговой системе, сборная СССР под руководством Игоря Турчина выиграла все 5 матчей с разницей не менее 3 мячей.

Гандболистка сборной ГДР Росвита Краузе стала первой в истории женщиной, которой удалось выиграть олимпийские медали в разных видах спорта: в 1968 году он завоевала серебро в плавательной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Медалисты

Результаты

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

  — сборная Туниса снялась с соревнований по ходу турнира и результаты матчей с её участием были аннулированы

за 11 место 
В связи со снятием сборной Туниса с соревнований, сборная Канады автоматически заняла 11-е место.

за 9 место 
Япония — США 27:20

за 7 место 
Чехословакия — Дания 25:21

за 5 место 
Югославия — Венгрия 21:19

Матч за третье место

Финал

Женщины

Ссылки 
 Handball at the 1976 Montréal Summer Games

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
1976 год в гандболе
Гандбол в Канаде